Le province del Burkina Faso costituiscono la suddivisione territoriale di secondo livello del Paese, dopo le regioni, e ammontano a 45; ciascuna di esse si suddivide a sua volta in dipartimenti.

Le province sono amministrate da un governatore e da un consiglio provinciale.

Lista

Voci correlate
 Geografia del Burkina Faso
 Regioni del Burkina Faso
 Dipartimenti del Burkina Faso

Collegamenti esterni